Pumpelly ist der Familienname folgender Personen:

 Raphael Pumpelly (1837–1923), amerikanischer Geologe und Entdecker
 Spencer Pumpelly (* 1974), US-amerikanischer Autorennfahrer